Овентий Исачев е български духовник, резбар и зограф от Дебърската художествена школа, представител на един от най-старите родове в школата, Фръчковския род.

Биография 
Роден е със светското име Методи Исаев (Исачев) Фръчковски в голямата мияшка паланка Галичник в 1862 година. Син е на зографа Исаче Макриев. Заедно си чичо си Кузман Макриев и братовчед си Макрий Кузманов изработва амвона и проскинитариите в катедралната църква „Успение Богородично“ във Варна и тримата работят в някои варненски села.

В 1886 година заедно с Нестор Траянов и Данаил Несторов заминава за Влашко, където ги посреща извикалият ги Йосиф Михайлов. Работят във Влашко до 1894 година. Рисуват иконите в село Фънтънеле, разположено срещу Свищов и в „Свети Николай“ в българското село Гаурич, в „Свети Георги“ в Драчя, в Ложе, Александрийско, в Шопия, в Урзикуца, във Вишна, Корабийско и в Занога.

През 1895 година се присъединява към тайфата на Кузман Макриев и Епифаний Христов и с нея работи в горнооряховските храмове „Свети Георги“ и „Света Богородица“, а от 1893 до 1897 година и в лясковските „Свети Атанасий“ и „Свети Василий“, чийто стенописи са унищожени от земетресението в 1913 година. В 1898 година рисуват икони за „Света Троица“ в Севлиево. На следната година тайфата на Епифаний Христов работи в „Свети Никола“ в Златарица и в „Рождество Богородично“ в Елена, където остават до 1902 година. Рисуват икони в „Успение Богородично“ в Добри дял, в „Свети Димитър“ в Кесарево, в „Свети Георги“ в Беброво, в „Преображение Господне“ в Марян, „Свети Георги“ в Чаир (Камен), в Долна Оряховица. В 1904 година рисуват иконите в катедралния храм „Света Троица“ в Ловеч. След това в 1905 година работят отново в Лясковец, рисуват за църквата „Свети Георги“ в село Върбица, за „Свети Никола“ в Лясковец и за манастира „Свети Николай“ в Арбанаси.

В 1900 година Данаил, подпомаган от Овентий и Алеко, под надзора на Нестор прави иконите за плевенската църква „Света Троица“. От 1900 до 1905 година работи из Плевенско с Нестор Траянов, братовчед си Данаил Несторов и Алексо Василев. Помага на Данаил за стенописите в църквата „Свети Никола“ в Ново село, Видинско.

През 1905 г. Овентий се разболява и все по-трудно рисува. Решава да се запопи и се връща в Македония, където става български екзархийски архиерейски наместник в Галичник.

След края на Първата световна война и изтеглянето на българските войски е убит в Галичник от сръбските власти заедно с други свещеници на 18 ноември 1918 година. Според писмени и устни свидетелства на 5 ноември (18 ноември ст. ст.) 1918 г. сръбският околийски началник капитан Душан повиква отец Овентий в околийското управление и го задържа до вечерта, когато доведат още 3 видни жители на Галичник. Следващата вечер ги извеждат извън града. При висока скала, наречена Големи рид, ги измъчват, бият, а след това ги застрелват.

В 2015 година, по разкази на жители на близкото село Ростуше, монаси от Бигорския манастир откриват останките и с помощта на професионален екип от полицейски служители, лекар и криминални инспектори, изваждат костите на мъчениците. Заедно с тях са открити и дула на пушки, катинар и ключ, няколко копчета и българска монета от 10 стотинки от 1913 година. Експертизата доказва, че датираните на повече от 70 години скелети са на мъже на средна възраст, измъчвани и разстреляни с френски и германски пушки, които в онова време използвала сръбската войска.

Родословие

Бележки 

Български иконописци
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Вардарска Македония под сръбска власт
Български духовници от Македония
Български дърворезбари
Фръчкови
Родени в Галичник
Починали в Галичник
Жертви на политически убийства